Аони́ды () в древнегреческой мифологии — название муз искусства (так называемых «титанических» муз), которые обитали в Аонии (поэтический эпитет Беотии) и происходили от легендарного беотийского царя Аона.

В число Аонид входили:
 Согласно Павсанию»:
 Аэ́да (, стяж. форма  песнь; пение) — муза вокальной музыки,
 Мне́ма ( — муза воспоминаний,
 Меле́та () — муза размышлений и опыта.
 Согласно Цицерону, Аониды — дочери Юпитера:
 Тельксиопа (Телксиноя) ( чарующая, обольстительная),
 Арха (Архе) ( начало; господство),
 Меле́та,
 Аэда.

В искусстве Нового времени 
 Н. М. Карамзин в 1796, 1797 и 1799 годах издавал альманах «Аониды».
 К. Н. Батюшков в редакции «Мечты» 1817 года: «Любимца твоего, любимца Аонид». "К творцу «Истории государства российского»: «Любимый отрок аонид».
 А. С. Пушкин называет Батюшкова «наперсником милых Аонид», также в «Евгении Онегине» в XL строфе 2 главы упоминается «поклонник мирных аонид». Также «Не унижу пристрастья важных аонид». Также в стихе о нимфе Рифме: «Резвая дева росла в хоре богинь-аонид».
 Е. А. Баратынский. «Когда твой голос, о поэт…» (1843): «И над умолкшей Аонидой / Рыдая, пепел твой почтит».
 И. Ф. Анненский. «Меланиппа-философ» (1901): «Там клубились нереиды, / Мягко плыли аониды».
 О. Э. Мандельштам. «Ласточка» (1920): «Я так боюсь рыданья Аонид». «Концерт на вокзале» (1921): «Дрожит вокзал от пенья Аонид».
 Кржижановский, Сигизмунд. «Штемпель: Москва» (1925): «У нас, как у нас. Не Геликоны и не Парнасы, а семью кочками из болот и грязей — древнее московское семихолмье; вместо песен цикад — укусы малярийных комаров; вместо девяти Аонид — тринадцать сестер-трясовиц.»
 Бродский, Иосиф. «Строфы» (1968): «…на прощанье — ни звука; только хор Аонид.»

Примечания 

Музы
Мифы Беотии